Wawat ist die Bezeichnung:

 für Unternubien, mit Kusch (Obernubien) bildete es zwischen dem 1. und 4. Katarakt das Reich Nubien, das heute Sudan genannt wird.
 für die Göttin Nebet-Wawat – Herrin der Glut.